Sinfonia n. 21 di Franz Joseph Haydn
 Sinfonia n. 21 di Wolfgang Amadeus Mozart